Infinity (o Infiniti) puede referirse a:

 Infinity, juego de estrategia de ambientación futurista;
 Infinity, serie de videojuegos de novela visual;
 Infinity, el primer álbum de la banda alemana de gothic rock End of Green;
 Infinity, canción del músico británico Guru Josh;
 Infinity, el cuarto álbum de la banda de post-metal y shoegazing Jesu;
 Infinity, película dramática y biográfica sobre la vida temprana del físico Richard Feynman;
 Infiniti, división de automóviles de lujo de Nissan;
 Infinity, nombre por el que se conoce habitualmente a la revista Infinity Science Fiction.